Parnac, commune française de l'Indre
 Parnac, commune française du Lot